Myro, ou Moïro, est une poétesse de la Grèce antique.
 Le myro est un apéritif de l'Ardèche.
 Myro est un genre d'araignées de la famille des Desidae.
Myro est le nom d'un fabricant ou d'un atelier de fabrication de lampes à huile durant l'Antiquité romaine,